Верхнее Нигалмаозеро — озеро на территории Сосновецкого сельского поселения Беломорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1 км². Располагается на высоте 120,5 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает безымянный водоток, ниже течением протекая озеро Нижнее Нигалмаозеро, втекающий в реку Тунгуду, впадающую, в свою очередь, в реку Нижний Выг.

Ближе к северо-западной оконечности озера расположен один небольшой остров без названия.

У юго-восточной оконечности озера проходит автозимник.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001311102000008715.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Тунгуды
Озёра Беломорского района